Sy peut désigner :

Patronyme 

 Abbas Sy (né en 1969), joueur de basket-ball français ;
 Abdou Aziz Sy (1904-1997), troisième khalife de la confrérie musulmane soufie Tidjane du Sénégal ;
 Abdourahmane Sy (1935-2004), homme politique sénégalais ;
 Achta Djibrine Sy (1962-), femme politique tchadienne ;
 Adama Sy (né en 1945), homme politique mauritanien ;
 Amadou Baba Sy (né en 1963), homme politique malien ;
 Amara Sy (né en 1981), joueur de basket-ball franco-malien ;
 Anta Sy (née en 1975), joueuse sénégalaise de basket-ball
 Bâ Fatoumata Nènè Sy (née en 1959), femme politique malienne ;
 Baba Sy (vers 1935-1978), joueur sénégalais de dames, grand maître international ;
 Brigitte Sy (née en 1956), actrice et réalisatrice française ;
 Chan Sy (1932-1984), homme politique cambodgien ;
 Cheikh Tidiane Sy (né en 1938), homme politique sénégalais ;
 Claude Mademba Sy (1923-2014) résistant, officier militaire et diplomate ;
 Diallo Lalla Sy (née en 1946), femme politique malienne ;
 Doro Sy, pionnier de la photographie au Sénégal dans les années 1950 ;
 El Hadj Sy (né en 1954), peintre sénégalais ;
 Founèkè Sy, footballeur malien ;
 Frédéric Sy (né en 1861), astronome français ;
 Habib Sy, homme politique sénégalais ;
 Hapsatou Sy, chroniqueuse télé et entrepreneuse française d'origine sénégalaise ;
 Iron Sy, rappeur français ;
 Ismaïla Sy (né en 1979), joueur de basket-ball français ;
 Leïla Sy, réalisatrice française ;
 Malick Sy (1845-1922), savant musulman de la confrérie soufie Tidjane ;
 Mamadou Sy, (né en 1985), joueur de basket-ball français ;
 Mame-Marie Sy, joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Mamoudou Sy (né en 1983), joueur de basket-ball français ;
 Mansour Sy (1925-2012), calife de la confrérie tidjane au Sénégal ;
 Mariam Sy Diawara, femme d'affaires canadienne d'origine ivoirienne ;
 Michel Sy (né en 1930), homme politique français ;
 Mohamed Sy (né en 1972), joueur de basket-ball français ;
 Omar Sy (né en 1978), acteur et humoriste français ;
 Oumou Sy (née en 1952), styliste sénégalaise ;
 Ousmane Sy, homme politique malien ;
 Ousmane Sy (1975-2020), danseur et chorégraphe du mouvement hip-hop en France ;
 Pape Sy (né en 1988), joueur français de basket-ball ;
 Penda Sy (née en 1984), joueuse française de basket-ball ;
 Polly Sy, mathématicienne philippine ;
 Seydina Oumar Sy, diplomate et homme politique sénégalais ;
 Seydi Ababacar Sy (1885-1957), Calife général des tidjanes ;
 Seydou Sy (1995-), footballeur sénégalais ;
 Sokhna Lycka Sy (née en 1988), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Cheikh Tidiane Sy al Maktoum (1925-2017), calife de la confrérie tidjane au Sénégal.

Toponyme 

 Sy, une commune française des Ardennes
 Sy, une localité belge dans la commune de Ferrières en Province de Liège
 Sy, une commune du Mali

Code 
Sy est un code, qui signifie :
 Syrie
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sy ;
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Code
Patronyme africain
Patronyme français